Екатери́новка — топоним:

Топоним

Азербайджан 
 Екатериновка — село в Хачмазском районе, в 1999 году включено в состав села Мушкюр (Павловка).

Казахстан 
 Екатериновка — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.
 Екатериновка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Екатериновка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Екатериновка — до 2010 года название села Акжартас Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Екатериновка — село в Чимишлийском районе.

Россия 
Алтайский край
 Екатериновка — село в Кулундинском районе.
 Екатериновка — село в Славгородском районе.
 Екатериновка — исчезнувшее село в Хабарском районе.
Астраханская область
 Екатериновка — село в Енотаевском районе.
Башкортостан
 Екатериновка — деревня в Белебеевском районе.
 Екатериновка — деревня в Ишимбайском районе.
 Екатериновка — до 2008 года название деревни Красноречка Белебеевского района.
Белгородская область
 Екатериновка — хутор в Волоконовском районе.
Брянская область
 Екатериновка — посёлок в Брасовском районе.
 Екатериновка — бывший посёлок в Комаричском районе.
Владимирская область
 Екатериновка — деревня в Селивановском районе.
Волгоградская область
 Екатериновка — село в Дубовском районе.
Воронежская область
 Екатериновка — слобода в Лискинском районе.
 Екатериновка — хутор в Репьёвском районе.
 Екатериновка — село в Россошанском районе.
Калужская область
 Екатериновка — деревня в Жуковском районе.
 Екатериновка — деревня в Спас-Деменском районе.
 Екатериновка — деревня в Тарусском районе.
 Екатериновка — деревня в составе сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района.
 Екатериновка — деревня в составе сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района.
Краснодарский край
 Екатериновка — село в Щербиновском районе.
Красноярский край
 Екатериновка — село в Идринском районе.
Курская область
 Екатериновка — деревня, Курский район.
 Екатериновка — хутор в Конышёвском районе.
 Екатериновка — деревня, Льговский район.
 Екатериновка — деревня, Мантуровский район.
 Екатериновка — деревня, Советский район, Мансуровский сельсовет.
 Екатериновка — деревня, Советский район, Нижнеграйворонский сельсовет.
 Екатериновка — деревня, Советский район, Советский сельсовет.
Ленинградская область
 Екатериновка — деревня во Всеволожском районе.
Липецкая область
 Екатериновка — село, Добровский район.
 Екатериновка — деревня, Долгоруковский район.
 Екатериновка — село, Елецкий район.
 Екатериновка — деревня, Краснинский район.
 Екатериновка — деревня, Усманский район.
Мордовия
 Екатериновка — деревня в Лямбирском районе.
Московская область
 Екатериновка — деревня в Клинском районе.
Нижегородская область
 Екатериновка — деревня в Краснооктябрьском районе.
Омская область
 Екатериновка — село, Москаленский район.
 Екатериновка — село, Тевризский район.
 Екатериновка — деревня, Усть-Ишимский район.
Оренбургская область
 Екатериновка — село, Бузулукский район.
 Екатериновка — село, Кваркенский район.
 Екатериновка — село, Саракташский район.
 Екатериновка — село, Тюльганский район.
 Екатериновка — посёлок, Шарлыкский район.
Орловская область
 Екатериновка — деревня в Колпнянском районе.
 Екатериновка — село в Ливенском районе.
Пензенская область
 Екатериновка — село в Лунинском районе.
Пермский край
 Екатериновка — деревня в Уинском районе.
Приморский край
 Екатериновка — село в Партизанском районе.
Ростовская область
 Екатериновка — хутор в Миллеровском районе.
 Екатериновка — село в Матвеево-Курганском районе.
 Екатериновка — село в Сальском районе.
Рязанская область
 Екатериновка — деревня в Милославском районе.
 Екатериновка — село в Путятинском районе.
 Екатериновка — деревня в Сапожковском районе.
Самарская область
 Екатериновка — село в Безенчукском районе.
 Екатериновка — село в Кинель-Черкасском районе.
 Екатериновка — село в Красноярском районе.
 Екатериновка — деревня в Красноярском районе.
 Екатериновка — село в Приволжском районе.
Саратовская область
 Екатериновка — посёлок, Екатериновский район.
Свердловская область
 Екатериновка — деревня в Красноуфимском округе.
Смоленская область
 Екатериновка — деревня в Новодугинском районе.
Тамбовская область
 Екатериновка — деревня в Кирсановском районе.
 Екатериновка — село в Моршанском районе.
 Екатериновка — деревня в Пичаевском районе.
 Екатериновка — деревня в Умётском районе.
Татарстан
 Екатериновка — деревня в Новошешминском районе.
 Екатериновка — село в Пестречинском районе.
 Екатериновка — село в Спасском районе.
 Екатериновка — деревня в Тюлячинском районе.
 Екатериновка — посёлок в Ютазинском районе.
Тверская область
 Екатериновка — деревня в Калязинском районе.
Тульская область
 Екатериновка — деревня в Ефремовском районе.
 Екатериновка — деревня в Ясногорском районе.
Тюменская область
 Екатериновка — деревня в Ишимском районе.
Ульяновская область
 Екатериновка — село в Сенгилеевском районе.
 Екатериновка — деревня в Барышском районе.
 Екатериновка — деревня в Инзенском районе.
 Екатериновка — село в Кузоватовском районе.
Челябинская область
 Екатериновка — село в Катав-Ивановском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Екатериновка — упразднённое село в Джанкойском районе.
 Екатериновка — упразднённое село в Симферопольском районе.
 Екатериновка — упразднённое селение в Нижнегорском районе.

Другое 
 Екатериновка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Ртищево — Саратов.
 Екатериновка — исторический район Кривого Рога, бывшее село.

См. также 
 
 
 Малоекатериновка
 Малокатериновка
 1-я Екатериновка